Грель — фамилия. Известные носители:

 Грель, Илья Михайлович (1902-1945) — Герой Советского Союза.
 Грель, Пирмин (род. 1977) — немецкий флейтист.
 Грель, Эдуард (1800—1886) — немецкий органист, композитор, дирижёр, хормейстер и музыкальный педагог.